Springfield M1892/99 — лицензионная версия винтовки Краг-Йоргенсен, которая почти не отличалась от норвежского оригинала. Достаточно долго была основным оружием армии США, однако после Первой мировой войны была полностью заменена на винтовки Спрингфилд М1903.

Разработана: 1886 год

Эксплуатация: 1892—1907 годы (до 1918 ограниченно).

Войны: Испано-Американская война, Филиппино-Американская война, Мексиканская революция, Боксерское восстание (или Ихэтуаньское восстание), Первая мировая (ограниченно).

Выпущено: 500 000 штук

Патрон: 30-40 Krag

Скорострельность: 20-30 выстрелов в минуту.

Эффективная дальность боя: 900 метров.

ПО СРАВНЕНИЮ С ВИНТОВКОЙ КРАГ ЙОРГЕНСЕН

Американская версия сохранила почти все от норвежской винтовки, дизайн, патрон, способ перезарядки и Т. Д.

СИСТЕМА

Патроны вставлялись пачкой не в затвор как на других винтовках, а вкладывались в специальный короб, выступающий вправо, после взвода затвора патроны из короба по одному попадали в патронник.

НЕДОСТАТКИ

Уже после Войны с Испанией стало ясно, что патрон 30-40 Краг явно уступает испанскому и по мощности и по другим характеристикам. Сама винтовка уступала испанскому Маузеру. Из-за этого и появилась Винтовка Спрингфилд, которая позже заменила устаревшую модель.

Винтовки США